Списък на страните по население през 1907 година.

Вижте също 
 Списък на страните по население

Източници

Външни препратки 
 POPULATION STATISTICS: historical demography of all countries, their divisions and towns  в www.populstat.info
 The 1911 Classic Encyclopedia
 Deutscher Kolonial-Atlas mit Jahrbuch

1907
1907 година